Götzenbrunnen ist ein geographischer Name:

 Götzenbrunnen (Boxberg), Aussiedlerhof im Stadtteil Uiffingen von Boxberg im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Götzenbrunnen (Schefflenz), rechter Zufluss der Schefflenz in Großeicholzheim, Gemeinde Seckach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Götzenbrunnen oder Götzenbrünnele, Quelle am Mittellauf des Götzenbachs (zur Rems) nahe Brech, Gemeinde Alfdorf, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Götzenbrunnenbächle